minuta – jednostka miary czasu
 minuta kątowa – miara kąta
 minuta kątowa – miara kąta, definicja geograficzna
 minuta (archiwistyka)